Die Abkürzung Kija steht für:
 Kinder- und Jugendanwaltschaft

Kija steht für:
 Kija (Jenissei) ein Nebenfluss des Jenissei in Mittelsibirien (Russland)
 Kija (Tschulym) ein Nebenfluss des Tschulym in Mittelsibirien (Russland)
 Kija (Ussuri) ein Nebenfluss des Ussuri im Fernen Osten Russlands
 Kija (Aborigines) ein Stamm der australischen Aborigines
 Kija (Sprache), die Sprache des australischen Stammes
 Kija (Ägypten), Nebenfrau des Echnaton
 Gija, Begründer der koreanischen Gija-Joseon-Dynastie in der veralteten McCune-Reischauer-Umschrift des koreanischen 기자

Siehe auch:
 Kia

Abkürzung